Inkey-kastély (Iharosberény)
 Inkey-kastély (Somogybabod)
 Inkey-kastély (Palin)
 Inkey-kúria (Somogytúr)
 Inkei kúria